V čele Francouzské Polynésie za dobu její historie stáli:

 králové viz Seznam panovníků Francouzské Polynésie
 prezidenti viz Seznam prezidentů Francouzské Polynésie